Schöll oder Schoell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schöll (1805–1882), deutscher Klassischer Philologe und Archäologe
 Albrecht Müller-Schöll (1927–1997), deutscher Akademiedirektor, Geograph, Pädagoge, Herausgeber und Honorarprofessor
 Almut Hege-Schöll, deutsche Curlerin
 Andreas Schöll (* 1969), deutscher Fußballspieler
 August Schöll (1787–1847), deutsch-österreichischer Fabrikant 
 Axel Müller-Schöll (* 1960), deutscher Hochschullehrer, Architekt, Innenarchitekt, Designer
 Carl August Schöll (1810–1878), Schweizer Reliefkünstler
 Charlotte Schoell-Glass (* 1951), deutsche Kunsthistorikerin
 Eckehard Schöll (* 1951), deutscher Physiker
 Friedrich Schöll (1874–1967), deutscher Unitarier
 Fritz Schöll (1850–1919), deutscher Klassischer Philologe (Heidelberg)
 Hans Schöll (1941–2003), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Hans Christoph Schöll (1888–1958), deutscher Antiquar, Verleger und Volkskundler
 Hubert Schöll (1946–1992), deutscher Fußballspieler
 Jakob Schoell (1866–1950), deutscher evangelischer Theologe, Generalsuperintendent 
 Julia Schöll (* 1971), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Konrad Schoell (1938–2014), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Nikolaus Müller-Schöll (* 1964), deutscher Theaterwissenschaftler
 Reinhold Schöll (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Schöll (1844–1893), deutscher Klassischer Philologe (München)